La Route nationale 113 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 113 en France
 Route nationale 113 en Italie

Voir aussi